Häränpää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häränpää (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Häränpää (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Häränpää (ö i Norra Savolax, Kuopio), 

Robotskapade Finlandförgreningar